Parti de la réforme peut désigner :
 Parti de la réforme d'Estonie, parti politique estonien ;
 Parti de la réforme, parti politique islandais ;
 Parti de la réforme des États-Unis d'Amérique ;
 Parti de la réforme, parti ayant fourni trois Premiers ministres à la Nouvelle-Zélande, de 1912 à 1928 puis ayant participé à un gouvernement de coalition, de 1931 à 1935, avec le Parti unifié, avant de fusionner avec cette formation pour former le Parti national de Nouvelle-Zélande ;
 Parti de la réforme, parti politique sénégalais ;
 les Protestants durant les guerres de Religion.